Лимонтитла има више значења:

 Лимонтитла (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лимонтитла (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лимонтитла (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику